Tagamõisa (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Tagamõisa (Viljandi), een dorp in de Estlandse gemeente Viljandi vald
 Tagamõisa (schiereiland), een schiereiland in Estland, provincie Saaremaa